Ceratosporella — рід грибів. Назва вперше опублікована 1923 року.

Класифікація 
До роду Ceratosporella відносять 21 видів:

Примітки

Джерела 
 Höhnel, F. von. 1924. Studien über Hyphomyzeten. Zentralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde Abteilung 2. 60:1-26 - P.6

Роди грибів